Келтска лига у рагбију 2009/10. (службени назив: 2009–10 Magners League) је била 9. сезона Келтске лиге у рагбију. Учествовало је 10 рагби тимова из Шкотске, Велса, Северне Ирске и Републике Ирске.

Трофеј су освојили Оспрејси, пошто су у финалу савладали Ленстер.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Оспрејс - Глазгов 20-5

Ленстер - Манстер 16-6

Финале

Ленстер - Оспрејс 12-17

Статистика и награде 

Највише поена

  Ден Паркс 216, Глазгов
  Ден Бигар 205, Оспрејс
  Бен Блер 150, Кардиф
  Ијан Китли 138, Конот
  Џони Секстон 136, Ленстер

Највише есеја

  Тим Висер 10, Единбург
  Томи Боу 8, Оспрејс
  Симон Денијел 8, Алстер
  Фион Кер 7, Конот
  Алед Бру 6, Њупорт

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2009.
Рагби у 2010.